Charles Cooley
Rusty Cooley
Ryan Cooley
James Cooley Fletcher
Desambiguação